|}

Die Bahnstrecke Zollikofen–Bern ist eine meterspurige und elektrifizierte Bahnstrecke im Kanton Bern in der Schweiz.

Geschichte 

Am 13. Juli 1912 wurde die ursprünglich circa acht Kilometer lange Bahnstrecke von der ehemaligen Bern-Zollikofen-Bahn eröffnet, ab dem 1. Januar 1922 war die Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn (SZB) für den Betrieb zuständig.

Nachdem die Strecke 1965 im Stadtbereich Bern neu trassiert wurde und 1974 der 1,16 Kilometer lange Teilabschnitt Zollikofen–Unterzollikofen eingestellt wurde, ist sie heute 5,35 Kilometer lang. Zwischen Worblaufen und Bern wird sie dabei auch von den Zügen der Bahnstrecke Solothurn–Worblaufen und den Zügen der Bahnstrecke Worb Dorf–Worblaufen mitbenutzt.

Alle drei Strecken werden seit dem 1. Januar 1984 vom Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) betrieben und sind in die S-Bahn Bern integriert. Die Strecke nach Unterzollikofen wird dabei von der Linie S9 bedient. Betriebsmittelpunkt ist Worblaufen, dort befinden sich auch ein Depot und die Werkstätte der RBS. Der heutige Endbahnhof Unterzollikofen besitzt hingegen nur ein Stumpfgleis mit einer Bahnsteigkante.

Literatur 
 Hans G. Wägli: Schienennetz Schweiz und Bahnprofil Schweiz CH+, in Schuber. AS Verlag, Zürich, 2010, ISBN 978-3-909111-74-9

Weblinks 

 Offizielle Website des RBS
 

Bahnstrecke im Kanton Bern